En Pologne, Witoldów peut désigner :

de la voïvodie de Grande-Pologne
 Witoldów, village.

dans la voïvodie de Lublin
 Witoldów, village du powiat de Biała Podlaska,
 Witoldów, village du powiat de Chełm.

dans la voïvodie de Łódź
 Witoldów, village du powiat de Kutno,
 Witoldów, village du powiat de Łask.

dans la voïvodie de Mazovie
 Witoldów, village du powiat de Gostynin,
 Witoldów, village du powiat de Radom,
 Witoldów, village du powiat de Sochaczew.